Marshall é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Marshall (Alabama)
Condado de Marshall (Dakota do Sul)
Condado de Marshall (Illinois)
Condado de Marshall (Indiana)
Condado de Marshall (Iowa)
Condado de Marshall (Kansas)
Condado de Marshall (Kentucky)
Condado de Marshall (Minnesota)
Condado de Marshall (Mississippi)
Condado de Marshall (Oklahoma)
Condado de Marshall (Tennessee)
Condado de Marshall (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos